Александр Михайлович Каменнов (1773—1829) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.

Биография 
Родился в 1773 г., происходил из дворян Донского казачьего войска. Всю свою военную службу провёл в лейб-гвардии Казачьем полку, куда поступил в 1797 г.

Участвовал Австрийском походе 1805 года и Прусской кампании 1806—1807 годов, отличился в сражении при Фридланде 2 июня 1807 года. Затем был в делах со шведами в 1808—1809 годах.

Во время Отечественной войны 1812 года Каменнов, в чине войскового старшины, принимал участие во многих сражениях с французами и особо отличился в деле под Тарутином, за которое был 31 декабря 1812 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 1156 по кавалерскому списку Судравского и № 2523 по списку Григоровича — Степанова)

В кампании за освобождение Германии в 1813 году был в генеральном сражении при Лейпциге 4 октября 1813 г., где принимал участие в блистательной атаке Лейб-казачьего полка, которая оказала решительное влияние на исход битвы, за что получил орден св. Анны 2-й степени с алмазными знаками. За отличие в кампании 1814 года во Франции был произведён в полковники.

В 1826 году произведён в генерал-майоры и затем назначен командиром лейб-гвардии Казачьего полка.

Умер в 1829 году.

Источники 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Родившиеся в 1773 году
Умершие в 1829 году